De-la-Chapelle-Syndrom – benannt nach Albert De la Chapelle (1933–2020) – steht für:

 Dysplasie Typ De la Chapelle, siehe Atelosteogenesis #Atelosteogenesis Typ II
 De la Chapelle syndrome, ältere Bezeichnung für Fälle männlichen Phänotyps mit Karyotyp 46,XX, siehe XX-Mann